es un mangaka japonés. Es más conocido por su trabajo en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX (titulado Yu-Gi-Oh! GX). Yu-Gi-Oh! GX es una serie de manga y anime que sigue con la historia dejada por su antecesor, Yu-Gi-Oh!. Hasta ahora es mayor trabajo. La serie ha tenido un gran éxito especialmente en Latinoamérica. Naoyuki también ha desarrollado otros trabajos menores. Y se dice que Yu-Gi-Oh GX regresará para el año 2018 pero esta vez el personaje principal será Jessie Andersen y Judai Yuki.(Conocido como Jaden yuki en España,Inglaterra).

Dibujantes de manga